Gerloffsche Villa oder auch Villa Gerloff ist der Name zweier Gebäude:

 Gerloffsche Villa (Magdeburg)
 Gerloffsche Villa (Braunschweig)